Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1996 si concluse con la vittoria di Kentucky contro Syracuse.

Tony Delk di Kentucky fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

Southeast region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

Midwest region

Southeast region

West region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Rick Pitino
Vice-allenatori: Jim O'Brien, Winston Bennett, Delray Brooks

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1996
Campionato di pallacanestro NCAA Division I